Емцы (), село, 
Дергачевский городской совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322010103. Население по переписи 2001 года составляет 137 (61/76 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Емцы находится на правом берегу реки Лопань, выше по течению примыкает к сёлам Шелкоплясы и Безруки, ниже по течению в 2-х км — город Дергачи.
Вдоль русла реки проведено много ирригационных каналов, рядом проходит железная дорога, станция Безруковка (2 км), в 1,5 км проходит автомобильная дорога .

История 
 1680 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Дергачи (Харьковская область)
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района